Erbaa (district), een Turks district in de provincie Tokat
 Erbaa (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Erbaa